Dominique Bernard-Deschamps (1892-1966), acteur, réalisateur et scénariste français ;
 Dominique Bernard, acteur français.